Banci ist der Familienname folgender Personen:
 Amedeo Banci (* 1925), italienischer Hockeyspieler
 Ercole Banci (nachweisbar 1470–1531), italienischer Maler